Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des moins de 21 ans (Juniors) s'est déroulé du 29 juillet au  à Montpellier (France).

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

1977
Volley-ball Europe masculin moins 21 1977
Volley-ball Europe masculin moins 21 1977
Europe masculin moins 21
Sport en France en 1977